Горельский сельсовет

Воронежская область 

 Горельский сельсовет Борисоглебского района (упразднён в 1996 году с преобразованием района в город-район Борисоглебск)

Тамбовская область 

 Горельский сельсовет Тамбовского района